Річки Великої Британії займають площу понад 70 миль.

Посилання 
 Rivers and the British Landscape, (2005), Sue Owen et al., Carnegie Publishing, ISBN 978-1-85936-120-7

Велика Британія
Списки:Велика Британія